L'Orpheline est le titre de deux films français de Louis Feuillade :
 L'Orpheline (1908) ;
 L'Orpheline (1921).